Die Saison 1985/86 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 13. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Obwohl die Vorrunde im Süden vom Augsburger EV und im Norden vom BSC Preussen dominiert wurde, stieg am Saisonende die Mannschaft der Frankfurter Eintracht in die Bundesliga auf. Den Startplatz in der zweiten Liga nahm der Bundesliga-Absteiger SV Bayreuth ein. Den Berlinern fehlte ein Sieg zum Aufstieg. Augsburg, das in die Vorrunde mit 30 Siegen in Folge gestartet war, scheiterte schließlich im direkten Vergleich mit dem SC Riessersee.

In der Süd-Gruppe startete mit dem EHC Freiburg ein Jahr nach dem Ausstieg des ERC Freiburg wieder eine Mannschaft aus Freiburg im Breisgau. Dem Krefelder EV wurden 40 Punkte abgezogen, nachdem bekannt geworden war, dass Randy Spielvogel entgegen den Angaben des Vereins das Ausländerkontingent belastete. Aufgrund der Insolvenz nach der Vorrunde stand der EC Braunlage frühzeitig als Absteiger fest, hinzu kamen der VfL Waldkraiburg, der seine Mannschaft zurückzog, sowie der EHC Essen-West, der sportlich abstieg.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga wieder zweigleisig ausgetragen. Nach der Aufstockung der Gruppe Nord starteten beide Staffeln mit zehn Mannschaften. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppel- bzw. Zweieinhalbfachrunde ausgespielt. Anschließend nahmen die besten vier Teams beider Gruppen an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Oberligen um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten. Diese Runde wurde dabei auch im Norden erstmals in zwei Gruppen ausgetragen.

Vorrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:

Süd 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1985/86#Relegationsrunde

Nord

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Topscorer

2. Bundesliga Nord

Vorrunde 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Qualifikation

Gruppe A

Gruppe B

2. Bundesliga Süd

Vorrunde

Qualifikation

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1985/86